«Спорти́вный ко́мплекс «Урожа́й» (разг. — Стадио́н «Урожа́й») — стадион в посёлке Караваево.

Введён в эксплуатацию в конце сентября 1978 года. Строительство велось силами населения посёлка, методом народной стройки. Финансирование производилось за счет средств социального страхования колхозников, профсоюзов области и привлечённых организаций.

В 1998 году спортивный комплекс был передан администрации Костромской области.

Стадион дважды принимал матчи ⅛ финала Кубка России .

В 2016 году на стадионе проходили матчи по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха.

В мае 2022 года на стадионе прошло первенство Костромской области по бейсболу.

Состав спортивного комплекса 
 Стадион с трибунами на 4'260 мест.
 Корпус с 5-ю специализированными спортивными залами.
 Восстановительный центр с сауной, бассейном и спортивным залом.

Футбол

Значимые футбольные матчи

Самые посещаемые футбольные матчи

Футбольные матчи второго дивизиона

Примечания

Ссылки 
 
Футбольные стадионы России